O Freedows foi uma distribuição de sistema operacional Linux baseada na Fedora Core e sendo assim baseada no Red Hat. A distribuição teve seu foco no ambiente empresarial e doméstico e manteve um visual praticamente idêntico ao Windows (com suporte a drivers "virtuais" - que emulavam o gerenciamento de drivers no universo microsoft - e aplicativos Windows (através do CrossOver).

Atualmente o projeto Freedows está interrompido como Freedows, mas agora segue na continuidade com o nome de Dual OS.

Existiam praticamente quatro versões, a começar pela versão gratuita e sem suporte, chamada Lite e outras versões como a Professional, Standard e Thin Client, que cobravam pelo suporte e o envio postal.

A empresa produzia também o FreeOffice - que foi uma suíte de aplicativos office com suporte a macros do Microsoft Office e um corretor ortográfico e gramatical de qualidade. O FreeOffice foi baseado no OpenOffice.

A intenção e o forte desta distribuição era a utilização do Wine para realizar a execução de centenas de programas no Linux, que funcionariam supostamente somente em ambiente Microsoft Windows, mas que graças à ferramenta Wine poderiam ser executados em ambiente Linux.

Veja também 
Red Hat, Fedora, Dual OS , Freespire, Linspire, Famelix, Vixta

Ligações externas 
Freedows, RedHat,  Fedora, Página oficial, Freespire, Linspire, Famelix, Vixta, Freedows

Distribuições baseadas em Fedora Linux‎